Сезон 2007/2008 стал для Атлетико Мадрид 71-м в Чемпионате Испании.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

80.000.000

Зима 
Трансферные сделки не совершались

0

Ушли из клуба

Лето 

49.900.000

Зима 

0

Общие убытки:80.000.000

Общая прибыль:49.900.000

Разница:30.100.000

Соревнования

Ла Лига

Результаты турнира

Турнирная таблица 

|}

Кубок Испании

4-й раунд

1/8 финала

1/4 финала

Кубок Интертото

3-й раунд

Кубок УЕФА

2-й квалификационный раунд

Первый раунд

Групповой этап

Плей-офф

1/16 финала

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Покинули клуб в течение сезона

|}

Бомбардиры

Ссылки 

Сезоны ФК «Атлетико» Мадрид